Keep On Running est une chanson de Jackie Edwards sortie en 1965 reprise la même année par The Spencer Davis Group ;
 Keep On Running est une chanson de Stevie Wonder sortie en 1972 ;
 Keep On Running est une chanson de Milli Vanilli sortie en 1990.